Ferretti är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

Personer
Samtliga personer är från nuvarande Italien
 Alessandro Ferretti (1700-talet), dekorationsmålare verksam i Stockholm
 Giovanni Maria Mastai-Ferretti (1792–1878), påve med namnet Pius IX
 Jacopo Ferretti (1784–1852), författare
 Luigi Ferretti (1836–1881), poet
 Massimiliano Ferretti (född 1966), vattenpolospelare och tränare

Organisationer och företag
 Ferretti (cykliststall), aktivt 1969–1972, italienskt professionellt cykliststall med namn efter en tillverkare av köksutrustning
Ferretti Group, italiensk tillverkare av fritidsbåtar

Italienska efternamn